El término Navi puede referirse a:

 Navi, hada que acompaña a Link en el videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time;
 Navi, aparato creado por la empresa Tachibana en el mundo ficticio del anime Serial Experiments Lain;
 Na'vi, raza de humanoides de la película producida por James Cameron del 2009, Avatar.
 Navi, personaje que ayuda a los Kaizoku Sentai Gokaiger a descubrir "El mayor tesoro del Universo";
'' navi de Navidad que en el griego significa : nacimiento del padre